«Маркс Перезагрузка» () — документальный фильм, автор сценария и режиссёр Джейсон Баркер. Фильм рассматривает актуальность идей Карла Маркса для понимания глобального экономического и финансового кризиса 2008—09 гг., а также возможность коммунистической альтернативы.

Сюжет 
Фильм включает интервью с рядом известных современных мыслителей, занимающихся марксизмом. Кроме того, присутствуют сюрреалистические анимационные вставки, обыгрывающие сюжет фильма «Матрица»: сам Маркс (Джейсон Баркер) предстаёт в роли Нео, которого на путь перманентной революции наставляет Лев Троцкий (Иво Николич) в образе Морфеуса.

В ролях 
 Славой Жижек
 Жак Рансьер
 Антонио Негри
 Петер Слотердайк
 Майкл Хардт
 Нина Пауэр
 Джон Грей
 Альберто Тоскано

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Обзоры
 http://www.workerspower.co.uk/2012/03/taking-the-red-pill-marx-reloaded-review/

 
Документальные фильмы Германии
Фильмы:Персонаж:Карл Маркс
Фильмы ZDF
Матрица (франшиза)